Stefáni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stefáni (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Stefáni (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 

Robotskapade Greklandförgreningar